Landtagswahlkreis 147 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Olpe (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke III (1975)
 Landtagswahlkreis Minden I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Detmold I (1947 bis 1962)